Cisternone – architettura di Livorno
 Cisternone – architettura di Torino